Seim steht für: 

 altes deutsches Wort für dickflüssigen Saft, siehe Sirup
 Seim (Fluss), Nebenfluss der Desna in Russland () 
 Seim (Alver), Dorf in der Gemeinde Alver, Provinz Vestland, Norwegen
 
Seim ist der Familienname folgender Personen: 
 Cecilie Seim (* 1976), norwegische Zeichnerin und Kinderbuchautorin    
 Eva Seim (* 1953), norwegische Leichtathletin     
 Gotskalk Mathiassen Seim (1818–1873), norwegischer Gutsbesitzer und Abgeordneter   
 Gunhild Seim (* 1973), norwegische Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Harald Seim (1882–1975), norwegischer Maler   
 Jardar Seim (* 1943), norwegischer Historiker   
 Jürgen Seim (1932–2022), deutscher evangelischer Theologe      
 Karl Seim (* 1927), deutscher Schriftsteller      
 Mart Seim (* 1990), estnischer Gewichtheber       
 Roland Seim (* 1965), deutscher Medienwissenschaftler, Journalist, Buchautor und Verleger
 Rolf Seim (1928–2015), deutscher Mineraloge
 Signe Seim (* 1929), norwegischer Schriftsteller      
 Trond Espen Seim (* 1971), norwegischer Schauspieler
 Trygve Seim (* 1971), norwegischer Jazz-Saxophonist
 Turid Karlsen Seim (1945–2016), norwegische evangelische Theologin     
 Wilhelm August Seim (1844–1905), deutscher Baumeister und nationalliberaler Politiker

Siehe auch:
 Sejm (Begriffsklärung)
 Sime
 Syme